Isabella Klára Tyrolská (12. srpna 1629, Innsbruck – 24. února 1685, Mantova) byla rakouská arcivévodkyně a vévodkyně mantovská a z Montferratu z tyrolské linie Habsburské dynastie.

Život 
Jejími rodiči byli tyrolský hrabě Leopold V. a princezna Klaudie Medicejská, dcera toskánského velkovévody Ferdinanda I. Měla čtyři sourozence, z nichž se nejmladší sestra Marie Leopoldina stala císařovnou.

Manželství 
Od roku 1649 byla provdaná z čistě politických důvodů za mantovského vévodu Karla III. Gonzagu (1626–1665). Protože Karel dával přednost své milence Markétě della Rovere, začala si zanedbávaná Isabella Klára románek s hrabětem Karlem Bulgarinim, který měl židovský původ a po nečekané smrti Karla III. pomáhal Isabelle Kláře s regentskou vládou ve vévodství v letech 1665–1669.

Kvůli milostné aféře pobývala od roku 1671 na příkaz císaře Leopolda I. v mantovském klášteře Sv. Uršuly, kde také zemřela.

Potomci 
 Ferdinand Karel Gonzaga (31. 8. 1652 – 5. 7. 1708 Padova), vévoda z Mantovy a Montferratu od roku 1665 až do své smrti
 ⚭ 1671 Anna Isabela Gonzaga (12. 2. 1655 – 11. 8. 1703)
 ⚭ 1704 Zuzana Henrietta Lotrinská (1. 2. 1686 – 19. 10. 1710 Paříž)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Isabella Klára na stránkách The Peerage
  Regentka Isabella Klára
  Životopis Karla III. Gonzagy

Isabella Klára Tyrolská
Mantovské vévodkyně
Vévodkyně z Montferratu
Regentky
Narození v Innsbrucku
Úmrtí v Mantově
Pohřbení v Mantově
Narození 12. srpna
Narození v roce 1629
Úmrtí 24. února
Úmrtí v roce 1685
Ženy
Habsburkové v 17. století